Kvalifikace ženské dvouhry French Open 2020 probíhala před zahájením hlavní soutěže pařížského grandslamu. Hrála se mezi 22. a 25. zářím 2020 na antukových dvorcích areálu Stade Roland-Garros. Pro pokračující pandemii koronaviru se konala bez diváků.

Kvalifikace se zúčastnilo devadesát šest hráček, z nichž v rámci tříkolové soutěže postoupilo třináct do navazujícího ženského singlu včetně šťastné poražené Australanky Astry Sharmaové. French Open tak byl jediným grandslamem s 12 kvalifikantkami, když se v sezóně 2019 Australian Open a Wimbledon přidaly k US Open s navýšeným počtem šestnácti postupujících.

Do soutěže zasáhly dvě bývalé grandslamové finalistky. Italka Sara Erraniová, která si zahrála o titul na French Open 2012, postoupila do hlavní soutěže po závěrečné výhře nad Terezou Martincovou. Ruska Věra Zvonarevová skončila v kvalifikačním kole na raketě Moniky Niculescuové.

Nasazení hráček

Kvalifikantky

Šťastná poražená 
  Astra Sharmaová

Pavouky kvalifikací

První kvalifikantka

Druhá kvalifikantka

Třetí kvalifikantka

Čtvrtá kvalifikantka

Pátá kvalifikantka

Šestá kvalifikantka

Sedmá kvalifikantka

Osmá kvalifikantka

Devátá kvalifikantka

Desátá kvalifikantka

Jedenáctá kvalifikantka

Dvanáctá kvalifikantka

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Kvalifikace ženské dvouhry